

Botanica 
 Castagno – nome comune di Castanea, genere di alberi
 Castagno americano
 castagno europeo
 castagno giapponese

Geografia 

 Castagno di Piteccio – frazione del comune italiano di Pistoia, in Toscana
 Castagno d'Andrea – frazione del comune italiano di San Godenzo, in Toscana

Persone 
 Andrea del Castagno (1421 circa–1457) – pittore italiano
 Luigi Castagno (1893-1971) – politico italiano

Altro 
 Castagno – colore
 Castagno – figura araldica

Pagine correlate 
 Castagna (disambigua)
 Palazzo Castani